Bass Rock désigne plusieurs îles ou îlots :
 l'île de Bass Rock en Écosse ;
 l'îlot de Bass Rock à Ipswich dans le Massachusetts ;
 l'îlot de Bass Rock à Nahant dans le Massachusetts ;
 l'îlot de Bass Rock à Weymouth dans le Massachusetts.